Dan Glazer ist der Name folgender Personen:

* Dan Glazer (Schauspieler)  (* 1990), österreichischer Schauspieler
 Dan Glazer (Fußballspieler) (* 1996), israelischer Fußballspieler